Vila može značiti:

Vila (građevina)
Vila (mitologija)